Кракауэр ( или ) — немецкая или немецко-еврейская фамилия. Происходит от немецкого названия Кракова (). Известные носители:

 Кракауэр, Джон (род. 1954) — американский писатель, журналист и альпинист.
 Кракауэр, Зигфрид (1889—1966) — немецкий социолог массовой культуры, кинокритик, писатель, публицист.